Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин — международный турнир по хоккею на траве, проводимый среди женских национальных сборных с интервалом раз в 4 года. Первый чемпионат мира среди женщин был проведен в 1974 году в Франции, первым чемпионом мира стала сборная Нидерландов.

Проводится также Чемпионат мира среди мужчин, который начал разыгрываться с 1971 года.

Победители и призёры

Количество медалей 

* = страна, где проводился финальный турнир чемпионата
^ = включая результаты сборной ФРГ с 1974 по 1990 годы
# = государства, которые разделились на две или больше независимых стран

Лучшие результаты по континентальным зонам

Результаты участия стран в чемпионатах 

^ = включая результаты сборной ФРГ с 1974 по 1990 годы
# = государства, которые разделились на две или больше независимых стран

Только сборные Аргентины, Германии и Нидерландов участвовали во всех чемпионатах мира; 28 сборных участвовали хотя бы в одном чемпионате мира.

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации хоккея на траве (FIH)

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин

Чемпионаты мира по хоккею на траве
Международная федерация хоккея на траве